«Попутчик 2» () — американский фильм ужасов 2003 года режиссёра Луи Морно с участием Си Томаса Хауэлла, Кэри Вюрер и Джейка Бьюзи: сиквел одноимённого фильма 1986 года.

Сюжет 
Джим Холси так и не смог забыть кошмарные события, произошедшие много лет назад, в результате которых он потерял любимую девушку. Он сам стал полицейским, но проявлял к преступникам чрезмерную жестокость, нередко убивая их без крайней необходимости. Однажды, он и его новая подруга Мэгги решают отправиться на отдых к давнему другу Джима — капитану Эстериджу. В дороге их настигает ураган.

Джим ведёт себя необъяснимо для Мэгги: не останавливается у разбитого автофургона, увидев на нём кровь. Наконец её терпение заканчивается и, увидев человека с разбитым мотоциклом, она не выдерживает и впускает его. За их короткую поездку незнакомец узнаёт всё о своих спасителях из разговоров и наблюдений. Но Джим выхватывает табельный револьвер и выгоняет его.

Вскоре их останавливает полицейский. Пока коллеги из разных штатов разговаривают на повышенных тонах, из остановившегося грузовика выходит недавний незнакомец и выхватывает длинноствольный револьвер. Дорожный полицейский стреляет, но промахивается и ранит Джима. Попутчик убивает его.

Джим и Мэгги уезжают на машине к Эстериджу. По дороге Джим рассказывает историю пятнадцатилетней давности. Он уверен: это тот же человек. Приехав к Эстериджу, они обнаруживают его и его жену убитыми. Внезапно напавший Попутчик тяжело ранит Джима, а после вступает в перестрелку с другими полицейскими. Мэгги увозит Джима на машине Эстериджа, получив при этом случайную пулю в ногу. Джим умирает, взяв с неё обещание убить маньяка.

Мэгги пытается добраться до людей, но маньяк оглушает её и сажает в заброшенный бак для воды. Чудом выбравшись, девушка находит грузовик попутчика с телом водителя внутри. Добравшись на нём до фактории, она вызывает полицию. Ненадолго отлучившись, она возвращается и находит персонал убитым. Затем она сталкивается с Попутчиком. Ей удаётся отобрать у него револьвер, но тот оказывается незаряженным. Попутчик отрубает себе палец томагавком.

Приезжает вызванная им полиция. Мэгги арестовывают, как и Попутчика, который представился Джеком. Мэгги обвиняют в убийстве Джима и других полицейских, а также случайных людей. Шериф не верит в её виновность, а Попутчик выходит на свободу. Девушку под конвоем везут в тюрьму. По дороге Попутчик снова атакует их, убивая конвой и освобождая Мэгги. Появляется шериф, но он также становится жертвой Попутчика.

Мэгги удаётся угнать небольшой самолёт: она отправляется на поиски убийцы. Тем временем Попутчик совершает новые кровавые злодеяния: убивает водителя бензовоза. Мэгги настигает его и таранит самолётом бензоцистерну. Чудом избежав взрыва, она приходит в себя на дороге. Ей удается остановить Попутчика: она привязывает его между грузовиком и прицепом, дабы рассчитаться за Джима и его подругу, а также за всех его жертв. Попутчик пытается оправдаться, тем временем прибывает полиция. Мэгги снова виновна, а развязанный Попутчик убивает прибывших полицейских.

Девушке удается победить убийцу, выстрелив в бензовоз, рядом с которым стоял маньяк. Мэгги осталась жива. Попутчик уничтожен, жизнь продолжается…

В ролях

Интересные факты 
 Съёмки картины проводились в провинции Альберта в Канаде.
 Слоганы фильм: «Зло снова ждет на обочине дороги» () и  «Самая страшная поездка в истории кино была только началом» ().
 Полное название фильма — «Попутчик 2: Я ждал всё это время».
 Предполагалось, что Мелинда Кларк исполнит роль Мэгги.
 Понадобилось 15 лет, чтобы продолжение культового триллера было снято. Последние 3 года права на сиквел переходили из рук в руки, пока не оказались у продюсера Чарльза Микера.

Награды 
В 2004 году фильм номинировался на премию «Сатурн» в номинации Лучшее DVD-издание фильма ().

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов США
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2003 года
Фильмы Луи Морно